Regor steht für: 
 Gamma Velorum, Stern im Sternbild Vela
 eine Prozessorfamilie, siehe Liste der AMD-K10-Prozessoren (Desktop)